Majthényi Károly (1721–1792) országbíró, királyi tanácsos, septemvir
 Majthényi Károly (1914–1990) szobrászművész